Fogolin ist der Familienname folgender Personen: